Zarzeka (ukr. Заріка) – wieś na Ukrainie w rejonie czerwonogrodzkim obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
 Заріка (Zarzeka) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon sokalski